Грушецкая — славянская фамилия; женская форма мужской фамилии :
 Грушецкая, Агафья Семёновна (1663—1681) — первая супруга царя Фёдора Алексеевича.
 Грушецкая, Анастасия Сергеевна (род. 1984) — российская и белорусская биатлонистка.
 Грушецкая, Хелена (1901—1982) — польская актриса театра, кино и телевидения.